Леонтьєва () — жіноча форма російське прізвище Леонтьєв, утворене від імені Леонтій.

 Відомі носії 
 Леонтьєва Алевтина Геннадіївна (більш відома як просто Алевтина; . 1977) — російська співачка.
 Леонтьєва Валентина Михайлівна (1923-2007) — радянська телеведуча.
 
 Леонтьєва Катерина Іванівна — радянський державний та політичний діяч.
 Леонтьєва Клавдія Єгорівна — депутат Верховної Ради СРСР VIII скликання.
 Леонтьєва Марія Павлівна (1792-1874) — начальниця Смольного інституту благородних дівчат.
 Леонтьєва Надія Олександрівна (. 1928) — радянський шаховий композитор.
 Леонтьєва Наталія Юріївна (. 1987) — російська легкоатлетка.
 Леонтьєва Ніна Миколаївна (. 1936) — радянський лінгвіст.

Складові прізвища 
 Бразоль-Леонтьєва Юлія Миколаївна (1856—1919) — російський живописець, графік і скульптор.

Див. також 
 Острів Леонтьєва.